La expresión en lengua inglesa Betrayal (Traición en español) puede referirse a:

 La película Betrayal (1929), del cineasta Lewis Milestone.
 La obra de teatro Betrayal (1978), del dramaturgo británico Harold Pinter.
 La película Betrayal (1983), basada en la obra teatral anterior.
 El episodio Betrayal de la serie de televisión estadounidense Arrow.
 El planeta ficticio Betrayal, de la saga Star Wars.
 La serie de televisión Betrayal.
El videojuego Betrayal